Seagate Technology, een fabrikant van harde schijven
Seagate (North Carolina), een gemeente in de Amerikaanse staat North Carolina